Ralph Freeman peut désigner :
 Ralph Freeman (mort en 1634), Lord-maire de Londres en 1633 ;
 Ralph Freeman (1880–1950), ingénieur civil britannique, directeur de Freeman Fox & Partners ;
 Ralph Freeman (1911-1998), ingénieur civil britannique, fils du précédent.